El Guayabo est l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Veroes dans l'État d'Yaracuy au Venezuela. Sa capitale est Casimiro Vásquez, dite également El Guayabo.

Géographie

Démographie 
Hormis sa capitale Casimiro Vásquez, la paroisse civile possède plusieurs localités :

Notes et références 

Paroisse civile dans l'État d'Yaracuy